Маркус Катцер (; 11 декабря 1979, Вена, Австрия) — австрийский футболист, защитник. Выступал в сборной Австрии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной школы клуба «Эрла». Профессиональную карьеру начал в 2001 году в клубе «Адмира Ваккер», за который сыграл 91 матч и забил 12 мячей. Летом 2004 года на правах свободного агента перешёл в венский «Рапид», в составе которого дебютировал 14 июля. С «Рапидом» дважды стал чемпионом Австрии и один раз обладателем Кубка Интертото в 2007 году, а в сентябре того же года участвовал в первом круге Кубка УЕФА, помимо этого, в 2005 году стал финалистом Кубка Австрии и участвовал вместе с командой в групповом турнире Лиги чемпионов.

В сборной 
В составе главной национальной сборной Австрии дебютировал 20 августа 2003 года в товарищеском матче со сборной Коста-Рики. Участник чемпионата Европы 2008 года, однако, на поле в составе команды так ни разу и не вышел.

Достижения 
 Чемпион Австрии (2): 2004/05, 2007/08
 Обладатель Кубка Интертото (1): 2007
 Финалист Кубка Австрии (1): 2004/05

Ссылки 
 Личный сайт игрока  
 Профиль игрока на сайте Австрийского футбольного союза 
 Профиль игрока на сайте Rapidarchiv.at 
 Профиль игрока на сайте 08euro.ru  
 
 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Фёрст»